Мала Андріївка — колишнє село в Барвінківському районі Харківської області.

 Мала Андріївка — село в Бутурлінському районі Нижньогородської області.
 Мала Андріївка — село в Нижньоломовському районі Пензенської області.
 Мала Андріївка — залізнична станція в Єфремовському районі Тульської області.
 Мала Андріївка — село в Новоспаському районі Ульяновської області.
 Мала Андріївка — село в Канаському районі Чувашії.

Також 
 Андріївка